Taizhou ist der Name folgender bezirksfreier chinesischer Städte:

Taizhou (Jiangsu) (泰州市), in der Provinz Jiangsu
Taizhou (Zhejiang) (台州市), in der Provinz Zhejiang